Bislett Games 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 11 czerwca w Oslo. Zawody były szóstą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
2015 w Norwegii
Bislett Games